Gustav Brüning ist der Name folgender Personen:

* Gustav Brüning (Diplomat) (1835–1882), deutscher Jurist und Diplomat
 Gustav von Brüning (Politiker) (1864–1913), deutscher Chemiker, Industriemanager und Abgeordneter 
 Gustav von Brüning jun. (1898–1938), deutscher Chemiker
 Gustav Heinrich von Brüning (1805–1865), deutscher Unternehmer